Elevate – album di Morgan Page del 2008
 Elevate – album dei Big Time Rush del 2011
 Elevate – singolo dei The Winery Dogs del 2013
 Elevate – singolo di Big Time Rush del 2014
 Elevate EP – EP di Chamillionaire del 2013